El nombre Karen ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el Océano Atlántico:
 Tormenta tropical Karen (1989).
 Tormenta tropical Karen (1995).
 Huracán Karen (2001).
 Huracán Karen (2007).
 Tormenta tropical Karen (2013).
El nombre Karen también se usó por cinco ciclones tropicales en el Océano Pacífico occidental:
 Tifón Karen (1948).
 Tifón Karen (1952).
 Tifón Karen–Lucille (1956).
 Tifón Karen (1960).
 Tifón Karen (1962).
El nombre de Karen se usó por cuatro ciclones tropicales por la PAGASA:
 Tifón Rananim. (2004) (T0413, 16W, Karen)
 Tifón Nuri (2008). (T0812, 13W, Karen)
 Tifón Sanba. (2012) (T1216, 17W, Karen)
 Tifón Sarika. (2016) (T1621, 24W, Karen)